Belianska dolina – dolina w Małej Fatrze na Słowacji
 Belianska dolina – dolina w Wielkiej Fatrze na Słowacji